FPE:

 FPE () — шифрование, сохраняющее формат
 FPE () — исключение при ошибочной арифметической операции